Empreendimento (do latim imprehendere = "apanhar, prender com as mãos" + sufixo substantivador) é o ato, efeito ou resultado de empreender algo com fim determinado. Em administração, economia e engenharia tem como núcleo comum o fato de ser:
aquele ente abstrato a ser realizado: constitui um conjunto de atividades e obrigações, a serem implementados pela organização, e que, devido ao grau de complexidade e compromissos associados, exigem o estabelecimento de um modelo de gerenciamento, centralizado ou não, capaz de promover a identificação, priorização, autorização, gerenciamento e controle de projetos, programas e outros trabalhos relacionados, a fim de atender aos requisitos dos projetos e cumprir as diretrizes estratégicas da empresa (entendida no sentido amplo);
Neste sentido, a ideia de "empreendimento" aplica-se igualmente a qualquer e toda atividade humana concebível. Com efeito, pode-se falar em empreendimento artístico, empreendimento cultural, empreendimento enciclopédico (wikipédico...), empreendimento literário, empreendimento legislativo, empreendimento executivo, empreendimento judiciário, empreendimento político, empreendimento religioso etc.. E esta lista certamente não é exaustiva. Contudo, tal possibilidade de aplicação todo-ampla não justifica a necessidade de criação de categorias específicas para todas, senão basta o reconhecimento de que — no sentido amplo — podem esses empreendimentos todos incluir-se sob o manto da administração, usualmente conjugada com a economia e, quando cabível, com a engenharia.
aquele ente concreto já realizado: nesse caso a significar a obra ou o serviço, ou ambos (mais corretamente, pois é da predominância de materiais que se caracteriza a obra, enquanto o serviço caracteriza-se pela predominância do labor, ou mão-de-obra ou, preferivelmente, elemento operativo sobre o material, já que outros elementos que não apenas a mão de obra humana intervem na realização do objeto).

Ligações externas
 O que é um empreendimento formalizado

Administração
Engenharia